Saint-Jean-de-Dieu, paroisse située dans le Bas-Saint-Laurent à laquelle correspond une municipalité de même nom
 Saint-Jean-de-Dieu, ancienne paroisse située à Montréal sur laquelle se trouvait un asile de même nom